Intitulación, del latín intitulatio, "título, inscripción" puede referirse a:

 Dedicatoria
 Intitulación (diplomática), fórmula inicial del protocolo de un documento con el nombre, títulos y cualidades del otorgante.
 Intitulación en la Monarquía Hispánica
 Nombramiento
 Título
 Título de soberanía
 Título nobiliario

No confundir con 
 Teoría de la intitulación
 Titulación

Notas